In 2014 werd de Davis Cup voor de 103e keer gehouden. De Davis Cup is het meest prestigieuze tennistoernooi voor landen en wordt sinds 1900 elk jaar gehouden. Tsjechië was de titelverdediger, maar verloor in de halve finale van Frankrijk, dat op zijn beurt in de finale weer verloor van het Zwitserland van Roger Federer en Stan Wawrinka. Dit betekende de eerste Davis Cup-overwinning voor de Zwitsers.

Wereldgroep 

Eerst genoemd team speelt thuis. Welk team thuis speelt, hangt af van de locatie waar een eventuele eerdere ontmoeting tussen beide landen is geweest.

België 

In 2014 speelde België opnieuw in de wereldgroep. In de eerste ronde was Kazachstan met 3-2 te sterk, de beslissing viel in de laatste wedstrijd. In Astana speelden David Goffin (ATP-108) en Ruben Bemelmans (ATP-161) de enkelspelen. Het dubbel werd gevormd door Bemelmans (ATP-dubbel-229) en Olivier Rochus (ATP-dubbel-257). 

Door het verlies moest België in september degradatie naar de regionale groep 1 proberen te voorkomen. Tegenstander van dienst was Oekraïne, dat na een klacht van de Belgische tennisbond het thuisvoordeel verloor en noodgedwongen moest uitwijken naar de Estse hoofdstad Tallinn. België won de ontmoeting uiteindelijk met 3-2. Olivier Rochus won samen met Ruben Bemelmans het dubbelspel. Het was meteen zijn laatste wedstrijd voor België.

Nederland 

Voor het eerst sinds 2009 speelt Nederland weer in de wereldgroep. In de eerste ronde verloor het team op bezoek bij titelverdediger Tsjechië met 2-3. In het enkelspel speelden Robin Haase (ATP-46), Igor Sijsling (ATP-62) en Thiemo de Bakker (ATP-139) en vormden Haase (ATP-dubbel-299) en Jean-Julien Rojer (ATP-dubbel-22) het dubbel. In september verloor Nederland thuis tegen Kroatië de degradatiewedstrijd met 2-3 waardoor het degradeerde naar de regionale groep I. In Amsterdam kwamen in het enkelspel Haase (ATP-83), Sijsling (ATP-84) en de Bakker (ATP-144) in actie en speelden Rojer (ATP-dubbel-16) en Haase (ATP-dubbel-45) het dubbelspel.